Alex Pinhol (São Caetano do Sul, 20 de maio de 1991) é um empresário brasileiro, fundador e CEO da Webfoco, empresa de marketing digital focada em negócios, e Community Manager da Confraria do Empreendedor. No ano de 2020, foi eleito pela Forbes Under 30 como um dos jovens destaques brasileiros abaixo dos 30 na categoria Marketing e Publicidade.

Órfão de pai, começou a lavar carros ao 13 anos e, aos 26, faturou milhões com sua empresa.

Aos 16 anos, decidiu começar sua própria agência,a Webfoco. Do quarto de casa, usava a lista telefônica para fechar vendas de sites e anúncios online.

Atualmente é CEO da Webfoco e Community Manager da Confraria do Empreendedor. Em 2021, lança seu projeto de lifestyle e dicas de gestão de negócios no YouTube.

Webfoco 
Webfoco é uma empresa de soluções e consultoria em Marketing Digital fundada em 2008 e sediada em São Caetano do Sul, SP. A agência mantém a Parceria Google Premier, garantindo acesso a treinamentos, consultorias e insights exclusivos. Em 2018, a Webfoco entra para o ranking das 5 melhores agências de Mobile Marketing do mundo. Além disso, em 2019, foi finalista mais uma vez do Premier Partners Awards e recebeu o selo Great Place to Work.

Empresários do Brasil